Детский парк — парк, расположенный в Центральном районе города Твери, в непосредственной близости от Дворца творчества детей и молодежи (ДДМ) и хлебозавода «Волжский пекарь».
Является местом семейного отдыха горожан.

Для детей в парке организуется много увлекательных и полезных мероприятий. На открытых площадках проводятся спортивные игры, в павильонах организуются выставки юных натуралистов, цветоводов, кролиководов, любителей голубей. На новогодние праздники, в гости к детям приходят Дед Мороз и Снегурочка, устраиваются катания на лошадях, запряженных в расписные русские сани.

Возникновение парка 
На месте Детского парка располагался архитектурно-парковый ансамбль «Трехсвятское», ранее — Трёхсвятский монастырь.
Парк был основан в 1720-х годах, одновременно с созданием на месте Троицкого монастыря деревянной церкви, колокольни, оранжереи, амбаров, кузницы, каретника и конюшни. В это же время были выкопаны пруды. В 1770-е годы был возведен Главный дом усадьбы.
В советское время на территории усадьбы был размещен сельскохозяйственный техникум.
В 1979 году построен Дворец творчества детей и молодежи.
9 мая 2010 года в парке была заложена новая аллея — аллея ветеранов

Характеристика парка 
Видовой состав деревьев:
 Липа сердцевидная
 Рябина обыкновенная
 Береза бородавчатая
 Тополь черный, тополь серебристый
 Клен остролистный, клен ясенелистный
 Ясень обыкновенный
 Ива белая, ива козья
 Лиственница обыкновенная
 Туя
 Ель европейская, ель голубая
 Сосна обыкновенная
 Дуб черешчатый
Видовой состав кустарников:
 Сирень
 Боярышник
 Акация желтая
 Барбарис
 Снежноягодник
Старовозрастные деревья не сохранились. с 1720-х годов сохранились пруды.
Развита сеть асфальтированных и грунтовых прогулочных дорожек. Присутствуют урны для мусора, скамейки, клумбы, газоны.

Источники 
 Детский парк на tverplanet.ru

Литература 
 Мазурин Н. И. «Путеводитель по городу Калинину» — Москва, изд. Московский рабочий 1965 г.

Сады и парки Твери